Питер Ричард Маркленд (, род. 13 апреля 1951, Болтон) — английский , гроссмейстер ИКЧФ (1984).

Участник нескольких чемпионатов Великобритании.

Победитель турнира молодых британских мастеров 1971 г.

Участник ряда сильных по составу международных турниров. Участник большого дележа 2-го места на турнире в Гастингсе (1970 / 71 гг.).

В составе сборной Англии участник двух шахматных олимпиад (1972 и 1974 гг.), командного чемпионата Европы 1973 г., командных чемпионатов мира среди студентов 1970 и 1972 гг., Кубка Клары Бенедикт 1973 г. (сборная стала серебряным призёром соревнования), международных матчей.

Добился значительных успехов в заочных шахматах.

В составе сборной Великобритании бронзовый призёр 8-й заочной олимпиады (1977—1982 гг.).

Основные спортивные результаты

Примечания

Ссылки 
 Личная карточка П. Маркленда на сайте 365Chess
 Выступления П. Маркленда на шахматных олимпиадах
 Выступления П. Маркленда в командных чемпионатах Европы
 Выступления П. Маркленда в командных чемпионатах мира среди студентов
 Выступления П. Маркленда в Кубках Клары Бенедикт

Шахматисты Англии
Участники шахматных олимпиад
Участники командных чемпионатов Европы по шахматам
Гроссмейстеры ИКЧФ